Gustaf Gabrielsson Oxenstierna kan syfta på flera personer:

 Gustaf Gabrielsson (Oxenstierna), 1551 - 1597 ståthållare över Reval och Estland
 Gustaf Oxenstierna (Axelsson), 1609-1629 svensk greve och kammarherre.
 Gustaf Oxenstierna (1613–1648), svensk friherre
 Gustaf Oxenstierna (1626–1693), svenskt riksråd